Die Regions Morgan Keegan Championships 2012 waren ein Tennisturnier, welches vom 20. bis zum 26. Februar 2012 in Memphis stattfand. Es war Teil der ATP World Tour 2012 und wurde in der Halle auf Hartplatz ausgetragen. In der gleichen Woche wurden in Marseille die Open 13 sowie in Buenos Aires der Copa Claro gespielt. Diese zählten jedoch im Gegensatz zu den Regions Morgan Keegan Championships, welche zur Kategorie ATP World Tour 500 gehörten, nur zur Kategorie ATP World Tour 250.

Der Titelverteidiger im Einzel, Andy Roddick, schied bereits in der ersten Runde aus. Turniersieger wurde Jürgen Melzer, der im Endspiel Milos Raonic schlagen konnte.

Im Doppel verteidigten Max Mirny und Daniel Nestor ihren Titel aus dem Vorjahr durch einen Finalsieg gegen Ivan Dodig und Marcelo Melo erfolgreich.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand vom 18. bis 19. Februar 2012 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 60 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 53 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 124 kB)

ATP World Tour 2012
Tennisturnier in Memphis (Tennessee)